Ервина Драгман (Загреб, 8. децембар 1908 — Загреб, 1. август 1990)  је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Ујкин сан ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Девети круг  || Ивина мајка
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима  || Лиза, кућна помоћница
|-
| 1963. || Безимена  ТВ филм || /
|-
| 1963. || Црне и бијеле кошуље ТВ филм || /
|-
| 1964. || Два бијела круха ТВ филм || /
|-
| 1967. || Четврти супутник  || /
|-
| 1968. || Дјеца из сусједства ТВ филм || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || Кројачица
|-
| 1969. || А у позадини море ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Злостављање  ТВ филм || /
|-
| 1970. || Љубав на брачни начин ТВ серија || /
|-
| 1970. || Златни младић ТВ серија || /
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера ТВ филм || /
|-
| 1976. || Клара Домбровска ТВ филм || Паула
|-
| 1977. || Бијели јоргован ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Декрети ТВ филм || /
|-
| 1981. || Високи напон   || Мајка инжењера Јурчеца
|-
| 1984. || У позадини ТВ филм || Баруница Ледински
|-
| 1988. || Глембајеви  || Стара Барбочзyјева
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1908.
Умрли 1990.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Загреба